Ona kan syfta på:

 Order of Nine Angles – en satanistisk organisation
 Original Net Animation – en anime sänd över Internet
 Ona (språk) – ett utdöende språk i Argentina
 Ona (ö) – en ö i Norge
 Ona – en isränna
 Oña – en ort och kommun i Spanien
OnaArtist – alter ego för Leah Schrager